Voici la liste non exhaustive des  joueurs ayant porté un jour le maillot du CS Sedan-Ardennes.

A

B

C

D

E

F

G 

Nom	Poste	Période	Nationalité
David Hamed	milieu	2006-jan. 2007	Drapeau de la France France
Maurice Hardouin	attaquant	1967-1971	Drapeau de la France France
Guy Hatchi	milieu	1960-1962	Drapeau de la France France
Eyemen Henaini	attaquant	2006-2007	Drapeau de la France France
Jérémy Henin	défenseur	2005-2007	Drapeau de la France France
Yves Herbet	milieu	1963-1968	Drapeau de la France France
Laurent Huard	milieu	1999-2000	Drapeau de la France France
Emmanuel Hutteau	défenseur	1993-1995	Drapeau de la France France

I

J

K

L

M

N

O

Q

R

S

T

U

V

W

P

Y

Z 



Notes et références 

Sedan